First Parish Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 First Parish Church (Brunswick, Maine), ID-Nr. 69000008
 First Parish Church (Portland, Maine), ID-Nr. 73000113
 First Parish Church (Middlesex County, Massachusetts), ID-Nr. 89001507
 First Parish Church (Plymouth County, Massachusetts), ID-Nr. 78001404
 First Parish Church (New Hampshire), ID-Nr. 82001696